Кристофер Емануел Пол (; Луисвил, Северна Каролина, 6. мај 1985) амерички је кошаркаш. Игра на позицији плејмејкера, а тренутно наступа за Финикс сансе.

Биографија 
Студирао је на Вејк Форест универзитету, за који је наступао две сезоне пре него што се пријавио на драфт. На драфту 2005. одабрали су га Њу Орлеанс Хорнетси као четвртог пика прве рунде. Изабран је за најбољег рукија године 2006. Четири пута је наступао и на Ол стар утакмицама, а биран је и у најбољу петорку лиге као и у најбољу одбрамбену петорку. Своју екипу је 2008. године предводио до друге рунде плеј офа.

Са репрезентацијом Сједињених Америчких Држава освојио је бронзану медаљу на Светском првенству 2006. у Јапану и златну на Олимпијским играма 2008. у Пекингу.

Успеси

Репрезентативни 
 Олимпијске игре:  2012, 2016.
 Светско првенство:  2006.

Појединачни 
 НБА Ол-стар меч (12): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022.
 Најкориснији играч НБА Ол-стар меча (1): 2013.
 Идеални тим НБА — прва постава (4): 2007/08, 2011/12, 2012/13, 2013/14.
 Идеални тим НБА — друга постава (5): 2008/09, 2014/15, 2015/16, 2019/20, 2020/21.
 Идеални тим НБА — трећа постава (2): 2010/11, 2021/22.
 Идеални одбрамбени тим НБА — прва постава (7): 2008/09, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17.
 Идеални одбрамбени тим НБА — друга постава (2): 2007/08, 2010/11.
 НБА новајлија године: 2005/06.
 Идеални тим новајлија НБА — прва постава: 2005/06.

Спољашње везе 

Рођени 1985.
Амерички кошаркаши
Плејмејкери
Кошаркаши Лос Анђелес клиперса
Кошаркаши Оклахома Сити тандера
Кошаркаши Њу Орлеанс хорнетса
Кошаркаши Финикс санса
Кошаркаши Хјустон рокетса
Пикови Њу Орлеанс хорнетса на НБА драфту
Учесници НБА ол-стар утакмице
Кошаркаши на Летњим олимпијским играма 2008.
Амерички олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2008.
Кошаркаши на Летњим олимпијским играма 2012.
Амерички олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2012.
Освајачи олимпијских медаља у кошарци
Освајачи златних олимпијских медаља за Сједињене Америчке Државе
Олимпијски победници у кошарци
Кошаркаши на Светском првенству 2006.